Atulananda Das (1879 - 1952) foi uma botânica indiana

Trabalhou com diversas famílias botânicas da Índia descrevendo ínúmeras espécies novas das famílias Ericaceae, Ebenaceae, Dipterocarpaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, Helwingiaceae, Flacourtiaceae, Lauraceae, Acanthaceae, Fagaceae e Symplocaceae.

Algumas espécies descritas por Das
Agapetes kanjilali Das (1935).
Agapetes racemosa Watt ex Kanjilal & Das (1939).
Dipterocarpus mannii King ex U.N.Kanj., P.C.Kanjilal & Das (1934).
Eugenia cyanophylla P.C.Kanjilal & Das (1937).
Flueggeopsis glauca (Wall. ex Hook.f.) Das (1940).
Helwingia lanceolata Watt ex Kanjilal, P.C.Kanjilal & Das (1938).
Homalium ciliatum Debb. ex Kanjilal, P.C.Kanjilal, Das & Purkayastha (1937).
Maba cacharensis Das & P.C.Kanjilal (1934).
Machilus dubia Das & P.C.Kanjilal (1937).
Machilus globosa Das (1937).
Mackaya atroviridis (T.Anderson) Das (1939).
Mackaya macrocarpa (Nees) Das (1939).
Mackaya neesiana (Wall.) Das(1939).
Neopeltandra macropus (Hook.f.) Das(1940).
Pasania milroyii (Purkayastha) Das (1940).
Phoebe cooperiana P.C.Kanjilal & Das (1937).
Reidia tetrandra (Roxb.) Das(1940).
Symplocos pealii King ex Das (1934).
Syzygium cyanophyllum (P.C.Kanjilal & Das) Raizada (1948).
Taxillus assamicus Danser ex Das (1940).

Obras publicada por Das
 Indian Forester lxxiv. 336 (1948).
 Flora of Assam iv. p. (viii) (1940).
 Assam Forest Rec., Bot. i. 19 (1934).

Referências
 

Das